Belona — deusa romana da guerra
Ilha Bellona — ilha nas Ilhas Salomão
Bellona (Caserta) — comuna italiana na província de Caserta
28 Bellona — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia